La Serie A 1986 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dodici squadre divise in due gironi. All’interno di ogni girone ciascuna squadra ha giocato 30 partite (3 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), alle quali se ne sono aggiunte 18 contro le formazioni dell’altro raggruppamento nella Fase di Intergirone.
Le prime quattro squadre di ognuno dei due gironi hanno avuto accesso alla fase play-off, con quarti al meglio delle cinque partite, semifinali e finale al meglio delle sette partite. L’ultima squadra di ogni girone è stata retrocessa in Serie B.

Lo scudetto è andato alla Grohe Grosseto, che si è aggiudicata la finale con la Trevi Rimini in sette partite (4-3).

Bulldogs Santarcangelo e Anzio B.C. sono retrocesse in Serie B, mentre Majorca Reggio Emilia e Printeco Verona sono promosse in Serie A.

Classifiche finali

Stagione regolare

Girone 1

Girone 2

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off
I numeri fra parentesi indicano il girone di provenienza.

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1986
Campionato italiano di baseball